Morača puede hacer referencia a:

 Río Morača, en Montenegro.
 Monasterio de Morača, monasterio ortodoxo en Montenegro.